Correspondence steht für:
Correspondence (2010), Filmtitel
Correspondence (Album) von Peter Godwin
Siehe auch:
Korrespondenz (Begriffsklärung)